Acanthostrongylophora är ett släkte av svampdjur. Acanthostrongylophora ingår i familjen Petrosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Acanthostrongylophora